Сегунда Лига 2008/2009 годов () — 19-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 24 августа 2008 года и закончился 24 мая 2009 года. В чемпионате приняли участие 16 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Сегунда 2008/09 на rsssf.com

2008/2009
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2008 году
Спорт в Португалии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009